Szlagowa – polana w Gorcach
 Szlagowa – szczyt w Gorcach